El Jazmín ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 El Jazmín (Jalisco)
 El Jazmín (Tlalpujahua) in Michoacán
 El Jazmín (Tuxpan) in Michoacán
 El Jazmín (Querétaro)